Мосбург може бити:

 Мосбург ан дер Изар, град у округу Фрајзинг, у њемачкој покрајини Баварска.
 Мосбург (Федерзе)

Партнерски градови